Urquiola o Urkiola hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Parque natural de Urkiola, situado en el País Vasco (España).
 Río Urquiola
 Santuario de Urkiola, templo católico situado en el parque natural homónimo.

Apellido
 Patricia Urquiola (1961-), diseñadora española.
 Pedro de Urquiola, arquitecto del siglo XVII.

Además
 Urquiola (petrolero), barco petrolero causante de una marea negra en Galicia (España) en 1976.
 Subida a Urkiola, carrera ciclista.